Rywalizacja w jedynce mężczyzn w wioślarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 rozgrywana była między 3 a 10 sierpnia 1928 we wsi Sloten.

Do zawodów zgłoszonych zostało 15 osad.

Wyniki

Runda 1 
Zwycięzca każdego z biegów awansował do dalszej rundy. Przegrany brał udział w repasażach.

Repasaże 1 
Zwycięzca z każdego biegu awansował do kolejnej ryndy, przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji.

Runda 2 
Zwycięzca każdego z biegów awansował do dalszej rundy. Przegrany brał udział w repasażach.

Repasaże 2 
Zwycięzca z każdego biegui awansował do kolejnej judny, przegrywający odpadał z dalszej rywalizacji.

Runda 3 
Zwycięzca każdego z biegów awansował do dalszej rundy. Przegrany odpadał z dalszej rywalizacji

Półfinały 
Zwycięzca każdego z półfinałów awansował do biegu o złoty medal, przegrany awansował do biegu o medal brązowy.

Finały

Bibliografia 
 
 

Wioślarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928